Basilica di San Marco (italsky Bazilika sv. Marka) může být některý z těchto italských kostelů:

 Bazilika svatého Marka v Benátkách
 Svatý Marek (Florencie) ve Florencii
 San Marco (Řím) v Římě
 Svatý Marek (Boretto) v Borettu